Seznam brigad z zaporedno številko 99.

Seznam 
 Pehotne
 99. brigada (Hrvaška)
 99. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Komunikacijske
 99. komunikacijska brigada (ZSSR)

Glej tudi